Freitags ist der Ortsname von

 Freitags (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Freitags (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Freitags (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Freitag (Begriffsklärung)